Ла-Пуэ́бла-де-Альфинде́н (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 16,95 км². Население — 5250 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Ле (Франция, с 1997)

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы